Материалы для истории русского флота (сокращённо МИРФ) — многотомное издание документов, журналов, официальной и частной переписки, относящихся к деятельности русского флота с 1702 по 1801 годы. Всего с 1867 по 1904 год было издано 17 томов «Материалов». Общий объём издания составил 12 000 листов in quarto.

История издания 
Инициатива создания этого собрания принадлежала Генерал-адмиралу великому князю Константину Николаевичу. Издание «Материалов» требовало большой предварительной работы в архивах Морского министерства, военных портов Российской империи (Санкт-Петербургского, Кронштадтского, Николаевского), московских, воронежских, херсонских, казанских, новгородских и других архивах.

Первые четыре тома «Материалов» были подготовлены капитаном 1 ранга С. И. Елагиным. Помощь в сортировке документов Елагину оказывал полковник Н. А. Коргуев. Издание томов с V по XV осуществлялось Ф. Ф. Веселаго. Последние 2 тома «Материалов» были изданы после Веселаго С. Ф. Огородниковым.

Содержание томов 

Выходные данные томов указаны согласно титульным листам. Содержание томов на титульных листах не указано.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Все тома  Материалов для истории русского флота на сайте «Руниверс».

История военно-морского флота России